Winston County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Winston County (Alabama)
 Winston County (Mississippi)